

Верхотур'є — місто, центр міського округу, Свердловська область
 Верхотур'є — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область